Prvu A hrvatsku kuglačku ligu za 1994./95., najviši rang prvenstva Hrvatske u kuglanju je treći put zaredom osvojio "Medveščak - Gradex" iz Zagreba.

Prva A liga 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1995/1996  
 kuglanje.hr, Arhiva rezultata - Bilten  
 kuglanje.hr, 1. HKL 1994./95. - konačna ljestvica  
 kuglanje.hr, 1. HKL 1994./95. - statistika

Prva B liga

Jug

Jug 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1995/1996  
 kuglanje.hr, Arhiva rezultata - Bilten  
 kuglanje.hr, 1. B HKL Jug - Jug 1994./95. - konačna ljestvica  
 kuglanje.hr, 1. B HKL Jug - Jug 1994./95. - statistika

Zapad  

 Izvori:  
 Kuglački klub "Klek" : 1953. – 2003.  
 kuglanje.hr, Arhiva rezultata - Bilten  
 kuglanje.hr, 1. B HKL Jug - Zapad 1994./95. - konačna ljestvica  
 kuglanje.hr, 1. B HKL Jug - Zapad 1994./95. - statistika

Doigravanje za prvaka 
Igrano turnirski 

 Izvori:  
 kuglanje.hr, Arhiva rezultata - Bilten  
 kuglanje.hr, 1. B HKL Jug - Doigravanje 1994./95.

Sjever 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1995/1996  
 kuglanje.hr, Arhiva rezultata - Bilten  
 kuglanje.hr, 1. B HKL Sjever 1994./95. - konačna ljestvica  
 kuglanje.hr, 1. B HKL Sjever 1994./95. - statistika

Druga liga

Treća liga

Primorsko-goranska skupina 

 Izvori:  
 Kuglački klub "Policajac", Ogulin : 1954. – 2004.

Ostale lige

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 kuglanje.hr, Arhiva rezultata - Bilten 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1995/1996, Zagreb, 1996.
 

1994-95